Auto-da-fé – akt wiary
 Auto da fé – powieść Eliasa Canettiego
 Auto-da-Fé ​- opowiadanie sf Rogera Zelaznego z 1967 roku, wydany w zbiorze Niebezpieczne wizje